Шампионска лига 2016/17 е 62-рото издание на най-престижния европейски клубен турнир, организиран от УЕФА и 25-ото му издание откакто е преименуван на Шампионска лига. Финалът се играе на Милениум Стейдиъм в Кардиф (Уелс).

Квалификационна фаза

Първи квалификационен кръг 
Жребият за първия квалификационен кръг се тегли на 20 юни 2016 г. Първите мачове са на 28 и 29 юни, а реваншите на 5 и 6 юли 2016 г.

Втори квалификационен кръг 
Жребият за втория квалификационен кръг се тегли на 20 юни 2016 г. Първите мачове са на 12 и 13 юли, а реваншите на 19 и 20 юли 2016 г.

Трети квалификационен кръг 
Жребият за третия квалификационен кръг се тегли на 15 юли 2016 г. Първите мачове са на 26 и 27 юли, а реваншите на 2 и 3 август 2016 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в плейофите на Лига Европа 2016/17.

Плейофи 
Жребият за плейофите се тегли на 5 август 2016 г. Първите мачове са на 16 и 17 август, а реваншите на 23 и 24 август 2016 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в груповата фаза на Лига Европа 2016/17.

Групова фаза 

Жребият се провежда в Монако на 25 август 2016 г. Отборите са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Те са изтеглени в 8 групи по 4 отбора, като отбори от една и съща държава не могат да се паднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 13 – 14 септември, 27 – 28 септември, 18 – 19 октомври, 1 – 2 ноември, 22 – 23 ноември и 6 – 7 декември 2016 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в шестнайсетинафиналната фаза на Лига Европа, а последният отпада. Ростов и Лестър Сити правят дебют в груповата фаза.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Голмайстори 
Статистиката за голмайсторите на турнира не включва квалификационните фази и плейофите.

Източник

Вижте също 
 Лига Европа 2016/17

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Шампионска лига на УЕФА

Европейска шампионска лига
Сезон 2016/17 във футбола